Denumirea de Svetlen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Svetlen, un sat în comuna Kirkovo, regiunea Kărdjali;
 Svetlen, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște.